Loipfing ist der Ortsname von

 Loipfing (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Loipfing (Oberbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern